Estadio Miguel Grau (Callao), een stadion in Callao, Peru
Estadio Miguel Grau (Piura), een stadion in Piura, Peru